Unter dem Begriff Kreuzreaktion versteht man:

In der Allergologie eine Kreuzallergie
In der Transfusionsmedizin ein Testverfahren für Blutgruppenbestimmung, siehe Kreuzprobe (Medizin)
In der Serologie eine unspezifische Antikörperbindung, siehe Kreuzreaktivität